Лю́дек (Лю́до) Микло́шко (; 9 декабря 1961, Простеёв, Чехословакия) — чешский футболист, вратарь. Известен своими выступлениями за «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Чехословакии. Участник чемпионата мира 1990 года. Лучший игрок «Вест Хэм Юнайтед» 1991 года. Первый чешский футболист в Англии.

Биография

Клубная карьера 
Людек Миклошко начал свою футбольную карьеру в своей родной Чехословакии в клубе «Баник» из города Острава. В основной состав клуба его перевели в сезоне 1979/80, в том сезоне клуб занял первое место в чемпионате Чехословакии, однако Миклошко так и не провёл ни одного матча.

Следующие два сезона Людек Миклошко провёл в составе клуба «Руда Гвезда», в котором за два сезона сыграл 23 матча. После чего вернулся в состав «Баника».

В «Банике» Людек выступал до февраля 1990 года, за это время он провёл 211 матчей за клуб в чемпионате Чехословакии, после чего за 260 тысяч фунтов стерлингов был продан в клуб второго дивизиона Футбольной лиги «Вест Хэм Юнайтед».

На «Аптон Парк» Миклошко сразу стал основным голкипером. Второй сезон в составе клуба стал самым успешным в карьере Миклошко, сначала он помог клубу выйти в первый дивизион Футбольной лиги, отыграв без замен все 46 матчей, а в конце сезона он получил награду «Молоток года», которую вручают лучшему игроку года в составе «Вест Хэма». Всего за «молотобойцев» Миклошко сыграл 375 матчей.

14 мая 1995 года в последнем туре чемпионата 1994/95 Миклошко сыграл один из самых знаменитых матчей в своей карьере. «Вест Хэм», уже решивший все свои задачи, принимал на своём поле «Манчестер Юнайтед», которому для чемпионства нужна была победа. Однако благодаря игре Миклошко, который был назван игроком матча, «Вест Хэм» сыграл матч вничью 1:1, что не позволило манкунианцам выиграть третье чемпионство подряд.

В 1998 году Людек покинул «Вест Хэм» и перешёл в «Куинз Парк Рейнджерс», но за три сезона провёл всего 57 матчей. В 2001 году в возрасте 40 лет Людек завершил свою карьеру из-за травмы, полученной в одном из матчей.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Чехословакии Людек дебютировал в 1982 году, всего в сборной Чехословакии Миклошко провёл 40 матчей, он был так же участником чемпионата мира 1990 года. Его сборная дошла до четвертьфинала, где уступила будущим чемпионам мира сборной Германии со счётом 1:0. На чемпионате мира Людек не выходил на поле, так как был лишь вторым вратарём сборной.
Миклошко также сыграл два матча за сборную Чехии.

Тренерская карьера 
Сразу после окончания карьеры в 2001 году Людек Миклошко стал тренером вратарей в «Вест Хэм Юнайтед». Он проработал в этой должности до марта 2010 года, после чего покинул клуб.

Достижения

Командные 
  «Баник» (Острава)
 Чемпион Чехословакии: 1980
 Серебряный призёр чемпионата Чехословакии (3): 1983, 1989, 1990

  «Вест Хэм Юнайтед»
 Серебряный призёр первого дивизиона Футбольной лиги: 1993
 Серебряный призёр второго дивизиона Футбольной лиги: 1991

Личные 
 Футболист года в «Вест Хэм Юнайтед»: 1991

Клубная статистика

Международная статистика 

Итого: 40 матчей / 42 пропущенных гола; 22 победы, 8 ничьих, 10 поражений.

Итого: 2 матча / 3 пропущенных гола; 1 победа, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика матчей за сборную на сайте fotbal.cz
 
 Статистика выступлений за «Вест Хэм Юнайтед» на сайте westhamstats.info

Футболисты Чехословакии
Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехословакии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Унион» Хеб
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Тренерский штаб ФК «Вест Хэм Юнайтед»